Anforderung steht für:

 Anforderung (Heuristik), Kriterium zur Erfüllung einer Zielsetzung, das entweder Personen oder Sachen oder Vorgängen zu erfüllen vorgegeben wird
 Anforderung (Informatik), zu erfüllende Eigenschaft oder zu erbringende Leistung eines Produkts, Systems oder Prozesses
 Kundenanforderung, Erfüllungsbedingungen eines Kunden an ein Produkt oder eine Dienstleistung
 Mindestanforderung, Anforderung zur Erreichung eines vordefinierten Mindestziels
 Softwareanforderung, spezifizierte Forderung zur Beeinflussung von Zweck, Absicht oder Verhalten eines Softwaresystems
 Bestellanforderung, Auslösung eines Bestellvorgangs

Siehe auch:
 Anforderungsanalyse
 Anforderungsdiagramm
 Anforderungsermittlung
 Anforderungsliste
 Anforderungsmanagement
 Anforderungsprofil